J'voulais, chanson de Sully Sefil sortie en 2001 ;
 J'voulais, chanson d'Amine sortie en 2006.